Moszczenica ist der Name folgender Orte in Polen:
 Moszczenica (Powiat Gorlicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Gorlicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Moszczenica (Powiat Piotrkowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź

Moszczenica ist der Name folgender Flüsse in Polen:
 Moszczenica (Bzura), rechter Nebenfluss der Bzura
  Motze  oder Schlawer Motze, poln. Moszczenica, linker Nebenfluss der  Wipper (poln. Wieprza)

Siehe auch:
 Moszczanica, Dorf in der Gmina Stary Dzików im Powiat Lubaczowski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Moszczanica (Żywiec), ursprünglich Moszczenica, ein Stadtteil von Żywiec, Woiwodschaft Schlesien